Декстер (от  «правый; ловкий, умелый») — может означать:
 Декстер в геральдике — правая сторона герба (левая от смотрящего);
 «Декстер» — американский сериал про серийного убийцу (с 2006);
 Декстр — двурукий манипулятор на МКС;
 Dexter — исследовательский проект по созданию двуногого робота-гуманоида компании Anybots;
 Dexter — российская авиакомпания (оператор авиационных такси), прекратившая рейсы в 2017 году.
 Dexter — компьютерный вирус, впервые обнаруженный в 2012 году.

Персоналии 
 Декстер, Брэд (имя при рождении Борис Майкл Шошо Миланович; 1917—2002) — американский киноактёр и кинопродюсер.
 Декстер, Колин (род. 1930) — английский писатель.
 Декстер, Розмари (1944—2010) — итальянская актриса пакистанского происхождения.
 Декстер, Сэмюэл (1761—1816) — американский государственный деятель.
 Декстер, Тимоти (1748—1806) — американский предприниматель.
 Декстер, Эллиот (1870—1941) — американский актёр.

В Древнем Риме 
 Луций Турпилий Декстер — консул-суффект 81 г.
 Гней Афраний Декстер — консул-суффект 105 г.
 Корнелий Декстер — консул-суффект 159 г.
 Гай Домиций Декстер — консул-суффект 183 г., консул 196 г.
 Сервий Кальпурний Домиций Декстер — консул 225 г.
 Декстер (консул) — консул 263 года.
 Нуммий Эмилиан Декстер — преторианский префект Италии в 395 году.
 Апий Никомах Декстер — префект Рима (не позднее 432 года)

Вымышленные персонажи 
 Декстер — один из центральных персонажей двух первых частей серии игр Gothic, один из важных призраков (теней) в Старом лагере в первой части, глава бандитов во второй.
 Декстер Морган — персонаж из серии романов Джефа Линдсея и американского сериала «Декстер».

Топонимы 
 Декстер — город в округе Моуэр, штат Миннесота, США.
 Декстер — тауншип в округе Моуэр, Миннесота, США.